EAA kan vara:

 EAA – en branschorganisation, se European Arenas Association
 EAA – en organisation som styr över friidrotten i Europa från engelska European Athletic Association, se Europeiska friidrottsförbundet
 EAA – en sammanslutning av nuvarande och före detta yrkesarbetande arkeologer och arkeologistudenter, se European Association of Archaeologists
 EAA – en ideell organisation för amatörbyggnad av lätta luftfartyg, se Experimental Aircraft Association
 EAA Sverige – ansvarig för amatörbyggnadsverksamheten i Sverige genom avtal med Transportstyrelsen